Шатонёф-ле-Мартиг () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Буш-дю-Рон, округ Истр, кантон Мариньян.

Площадь коммуны — 31,65 км², население — 11 829 человек (2006) с выраженной тенденцией к росту: 13 277 человек (2012), плотность населения — 419,5 чел/км².

История 
До 2015 года коммуна административно входила в состав кантона .

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 12 266 человек, а в 2012 году — 13 277 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 7362 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 5148 были экономически активными, 2214 — неактивными (показатель активности 69,9 %, в 1999 году — 66,8 %). Из 5148 активных трудоспособных жителей работали 4552 человека (2432 мужчины и 2120 женщин), 596 числились безработными (242 мужчины и 354 женщины). Среди 2214 трудоспособных неактивных граждан 591 были учениками либо студентами, 739 — пенсионерами, а ещё 884 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 4980 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 11 191,0 человек. При этом медиана доходов составила 20 тысяч 113 евро на одного налогоплательщика.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Шатонёф-ле-Мартиг